Karlsruhe kan avse:

Tyskland
 Karlsruhe, en stad
 Landkreis Karlsruhe, distrikt
 Regierungsbezirk Karlsruhe, region
 Karlsruher Institut für Technologie
 Forschungszentrum Karlsruhe, en forskningsinstitution
 Karlsruher SC, fotbollsklubb
 Karlsruher FV, fotbollsklubb
 Karlsruhemodell, en typ av tågsystem med olika typer av tåg som går på samma räls
 Wildparkstadion, en fotbollsarena också känd som Wildparkstadion Karlsruhe
 Karlsruhekongressen, ett internationellt forskningsmöte 1860

Polen
 Bad Carlsruhe, det tyska namnet på Pokój, en by i nuvarande Opole vojvodskap, Polen.

USA
 Karlsruhe, North Dakota, en ort i USA

Fartygsnamn
 SS Karlsruhe, en ångfartyg vid Norddeutscher Lloyd; såld 1908
 Karlsruhe, namnet från 1928 på den tidigare SS Prinzess Irene, en passagerarångbåt vid Norddeutscher Lloyd; skrotad 1932
 , en lätt kryssare under första världskriget, sjösatt 1912
 , en lätt kryssare av Königsberg-klass, sjösatt 1916
 Karlsruhe, en lätt kryssare av K-klass, sjösatt 1927, sjunkit av torpeder 9 april 1940 
 Karlsruhe, en fregatt av Bremen-klass, sjösatt 1982
 Ersatz Karlsruhe, en kryssare av Köln-klass i tjänst under första världskriget

Se även
 Carlsruhe